Bhagat, von Sanskrit Bhagvan abgeleitet, etwa „der Ergebene“, steht für:
 einen Heiligen im Hinduismus, darunter auch einen religiösen Asketen (Sadhu)
 eine Gruppe von Heiligen und weisen Männern im Sikhismus
 einen religiösen Führer in einer indischen Stammesgesellschaft
 Bhagat (Sindh), in der pakistanischen Provinz Sindh ein zu Swang gehörender Stil von Theater, Tanz und Volksliedern

Bhagat ist der Name folgender Personen:
 Bali Ram Bhagat (1922–2011), indischer Politiker
 Bhagat Singh (1907–1931), indischer Revolutionär
 Chetan Bhagat (* 1974), indischer Schriftsteller
 Pramod Bhagat (* 1988), indischer Badmintonspieler